Marta López puede hacer referencia a:
 Marta López, jugadora española de balonmano.
 Marta López, concursante española de Gran Hermano.